Portrait de l'infante Isabelle Claire Eugénie est le nom de deux tableaux majeurs :
 Portrait de l'infante Isabelle Claire Eugénie peint par Alonso Sánchez Coello en 1579 ;
 Portrait de l'infante Isabelle Claire Eugénie (Rubens) peint par Pierre-Paul Rubens en 1625.